224 puede hacer referencia a:

 Los años
 224
 224 a. C.
 1224

 Otros
 (224) Oceana, un asteroide.
 SHA-224, algoritmo de seguridad.
 .224 Boz, cartucho para rifle.
 .224 Weatherby Magnum, cartucho para rifle.
 Línea 224, página de desambiguación.

 Para el número 224, véase Anexo:Números y Números naturales.